Bereg (Sokolac), een dorp in Bosnië en Herzegovina
Bereg (comitaat), een historisch comitaat van het voormalige koninkrijk Hongarije
Szabolcs-Szatmár-Bereg, een comitaat (megye) in het noordoosten van Hongarije
Bački Breg, een dorp in Servië
A-222 Bereg, een Russisch kanon
Bereg, een personage in het Huis van Bëor in de boeken van Tolkien